Мадеевка — название населённых пунктов в России:

 Мадеевка — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Мадеевка — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Мадеевка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.